Mamun puede referirse a:
 Margarita Mamún, gimnasta rusa-bangladesí
 Al-Mamún Al Siyam Actor de Bangladés
 Mohamed Mamún Taha, poeta marroquí en lengua española
 Al-Mamún (califa), califa abasí (813-833)
 Al-Mamún de Toledo, rey de la Taifa de Toledo (1043-1075)